Хабиров () — татарская и башкирская фамилия:

 Хабиров, Радий Фаритович (род. 1964) — российский государственный деятель.
 Хабиров, Руслан Салаватович (род. 1991) — российский баскетболист.
 Хабирова, Галима Фаткулловна (род. 1928) — травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Татарской АССР (1985).
 Хабирова, Светлана Асхатовна (род. 1978) — российская тяжелоатлетка, чемпионка мира.